Ne kan syfta på:

 Förkortning för grundämnet neon.
 Ne, Genova, kommun i Ligurien, Italien

Se även
 NE